

Editoria 
 Cream – rivista giapponese
 Creem – rivista statunitense

Film 
 M Cream – film del 2014 diretto da Agneya Singh e Aban Raza

Musica 
 Cream – gruppo musicale rock britannico
 Cream – singolo di Prince del 1991, dall'album Diamonds and Pearls
 Cream – singolo dei Blank & Jones del 1999
 Cream – singolo di Tujamo del 2015

Personaggi immaginari 
 Cream – personaggio della serie di videogiochi Sonic, della serie televisiva animata Sonic e dell'anime Sonic X